Lindö steht für folgende geographischen Objekte in Schweden:
 Lindo (Norrköping), Ort (Tätort) in der Gemeinde Norrköping, Östergötlands län
 Lindo (Furingstad), Ort (Småort) im  Kirchspiel Furingstad, Gemeinde Norrköping, Östergötlands län

 Lindö gård, Landsitz in der Gemeinde Nyköping, Södermanlands län

 Lindö, ehemalige Insel, Teil der Insel Trossö-Kalvö-Lindö bei Havstenssund, Schweden

Siehe auch:
 Lindø, Insel in Dänemark